Purbalingga is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Midden-Java op Java. Het regentschap telt 1.021.443 inwoners (volkstelling 2021). Hoofdstad is de gelijknamige stad Purbalingga.

Het regentschap wordt begrensd door het regentschap Pemalang in het noorden,  het regentschap Banjarnegara in het oosten en het zuiden, en het regentschap Banyumas in het westen.

Onderdistricten 
Het regentschap bestaat uit 18 onderdistricten (de zogenaamde kecamatans). In deze onderdistricten liggen 239 plaatsen die een administratieve eenheid zijn, 15 met een stedelijk karakter (kelurahans) en 224 met een landelijk karakter (desa's).

 

Regentschap of stadsgemeente in Midden-Java